Imogene (Imogen) – personaggio dell'opera di Shakespeare, Cimbelino
Imogen – nome proprio di persona inglese femminile
Cratere Imogen cratere sulla superficie di Titania
HMS Imogen (D44) – nave da guerra britannica